Allonne (Oise)
 Allonne (Deux-Sèvres)
ook: 
 gemeenten met de naam Allonnes